Synchronicity hace referencia a varios artículos:

 Synchronicity (álbum), álbum musical de The Police.
 Synchronicity I, canción del mismo álbum.
 Synchronicity II, canción y sencillo del mismo álbum.
 Synchronicity (álbum de Olivia), álbum de la cantante japonesa Olivia.